Ženská dvouhra Kremlin Cupu 2021 probíhala ve druhé polovině října 2021. Do singlové soutěže moskevského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráček. V roce 2020 se turnaj pro koronavirovou pandemii nekonal. Obhájkyní titulu z roku 2019 byla švýcarská tenistka Belinda Bencicová, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala devátá nasazená Estonka Anett Kontaveitová, jež ve finále zdolala nenasazenou Rusku Jekatěrinou Alexandrovovou po třísetovém průběhu 4–6, 6–4 a 7–5, přestože ve druhé sadě prohrávala již 0–4 a v rozhodujícím dějství Alexandrovová podávala na vítězství. V probíhající sezóně si po triumfu v Clevelandu a Ostravě připsala třetí turnajové vítězství z posledních šesti turnajových účastí, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu WTA Tour. Zisk 470  bodů jí zajistil návrat na žebříčkové maximum z dubna 2019, když se v následujícím vydání klasifikace vrátila na 14. místo. Zároveň udržela teoretickou možnost účasti na závěrečný Turnaj mistryň, když na posledním postupové místo Džabúrové v žebříčku WTA Race ztrácela 139 bodů. Alexandrovová představovala sedmou Rusku ve finále moskevského podniku v řadě, když naposledy do souboje o titul domácí hráčka nepostoupila v roce 2013. Finálovou bilanci Rusek však zhoršila na poměr 3–4.

Maria Sakkariová si i přes semifinálovou skreč zajistila jako pátá hráčka v pořadí účast na Turnaji mistryň. Na něj se kvalifikovala vůbec jako první Řekyně v historii.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Kremlin Cup 2021